Chaka Khan — четвёртый сольный студийный альбом американской певицы Чаки Хан, выпущенный в ноябре 1982 года на лейбле Warner Bros. Records.

С альбома было выпущено два сингла: кавер-версия песни 1971 года Майкла Джексона «Got to Be There» и «Tearin’ It Up». Один из треков альбома, «Slow Dancin’» представляет собой фанковый балладный дуэт с Риком Джэймсом. Пластинка достигла 5 места в чарте Black Albums и 52 в Pop Albums. Композиция «Bebop Medley» принесла продюсеру альбома Арифу Мардину и Хан награду «Грэмми» в 1984 году в категории «Лучшая вокальная аранжировка двух или более голосов». За альбом Чака Хан выиграла «Грэмми» в категории «Лучшее женское вокальное R&B-исполнение».

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Альбомы Чаки Хан
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы, спродюсированные Арифом Мардином